Okręty US Navy o nazwie USS "Sangamon", pochodzącej od miasta Pittsburgh:
 Pierwszy "Sangamon" był monitorem walczącym w czasie wojny secesyjnej, później przemianowany na "Jason" i używany w ramach obrony wybrzeża w wojnie amerykańsko hiszpańskiej.
 Drugi "Sangamon" (CVE-26) był tankowcem floty, który został przerobiony na lotniskowiec eskortowy podczas II wojny światowej.
Sangamon